Algol se poate referi la:
Algol, o stea strălucitoare din constelația Perseu.
ALGOL (prescurtare de la ALGOrithmic Language), un limbaj de programare adecvat scrierii algoritmilor.
Algol, un film din 1920